Die Korea Open Tennis 2016 waren ein Tennisturnier im Rahmen der WTA Tour 2016, das vom 19. bis 24. September in Seoul stattfand. Das Hartplatzturnier der Kategorie International wurde parallel zu den Toray Pan Pacific Open 2016 in Tokio und den Guangzhou International Women’s Open 2016 ausgetragen.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Plätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Seoul